Михаешти има више значења:

 Михаешти (Арђеш), насеље у округу Арђеш у Румунији
 Михаешти (Олт), насеље у округу Олт у Румунији
 Михаешти (Валча), насеље у округу Валча у Румунији
 Општина Михаешти (Арђеш), општина у округу Арђеш у Румунији
 Општина Михаешти (Олт), општина у округу Олт у Румунији
 Општина Михаешти (Валча), општина у округу Валча у Румунији